François Jongen (1961–) – scrittore e giornalista belga
 Huub Jongen (1990-1974) – politico dei Paesi Bassi
 Joseph Jongen (1873-1953) – compositore, organista e insegnante belga
 Léon Jongen (1884-1969) – organista, compositore e direttore d'orchestra belga
 Marc Jongen (1968–) – politico e giornalista tedesco